Claas Arion ist eine Traktoren-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas in Harsewinkel. Produziert werden sie im Zweigwerk in Le Mans.

Geschichte 
2007 stellte Claas auf der Agritechnica in Hannover die Baureihe Arion 500/600 vor. Sie ist Nachfolger der Baureihe Claas Ares. 2009 wurde sie durch den Arion 400 nach unten ergänzt. Die Baureihen Arion 500 und Arion 600 wurden 2012 stark überarbeitet. 2014 auch die Baureihe Arion 400.

Varianten

Weblinks

Einzelnachweise 

Arion